Ларс Юханссон (; ) — шведский хоккеист, вратарь ХК «Фрёлунда»

Карьера 

Ларс начал играть в хоккей в возрасте 7-8 лет.  До 26 лет Юханссон выступал в клубах второй и третьей лиг Швеции,  выступая за команды «Мура», «Вестерос» и «Фрелунда», один сезон провел в североамериканском «Рокфорде».

Во «Фрёлунду» Ларс попал в 2013 году и провёл там три сезона. Ему постоянно приходилось соперничать за место в воротах сначала с Фернстрёмом, а затем и с Густафссоном. Юханссон никогда не был безоговорочным первым номером. 

Моим кумиром был Гашек, но, когда я подрос, мне стал нравиться Хенрик Лундквист. Было интересно оказаться в его бывшей команде «Фрёлунде», играть с его братом. Мне даже посчастливилось летом тренироваться с ним
Оказавшись в системе «Чикаго», Ларс так и не получил возможности сыграть за «Блэкхоукс» и выступал в АХЛ. Да и в «Рокфорд Айсхогс» не всё шло гладко — он сыграл лишь 39 матчей и в среднем пропускал около трёх шайб за встречу.
 
2017 по 2021 год защищал ворота столичного ЦСКА, проведя 122 матча в лиге, в которых он одержал 88 побед, в 33 играх отстояв на ноль.  

Сначала шведский вратарь выступал в качестве бэкапа Ильи Сорокина, а после его ухода в «Айлендерс» стал полноценным первым номером ЦСКА. В апреле 2018 года  признан лучшим вратарем месяца.

В 2019 году в составе московского ЦСКА стал обладетелем "Кубка Гагарина". 

В сезоне 2020-2021  Юханссон помог армейцам добраться до финала Кубка Гагарина, где его команда проиграла «Авангарду». В финальной серии Ларс провёл шесть матчей, в которых пропустил 11 шайб, то есть в его ворота забивалось меньше двух голов за игру. Также им был установлен рекрд лиги по "сухим" матчам в плей-офф: 7 из 23 матчей.

15 июня 2021 года Юхансон подписал контракт со СКА сроком на 1 год.

Провел за ХК СКА 50 матчей, со статистикой: 31 победа, 92,6% отраженных бросков, КН 1,78, 9 матчей на ноль. Сходу стал первым номером – за сезон Юханссон сыграл полсотни матчей в то время, как трое других питерских вратарей провели суммарно 22 игры. В регулярном чемпионате он стал лучшим голкипером по количеству сухих матчей (9) и повторил личный рекорд по количеству побед (20). Дважды Ларс признавался лучшим вратарём месяца в КХЛ (октября и декабря)и ещё дважды – лучшим вратарём недели (шестой и восьмой). Плей-офф Юханссон провёл чуть хуже относительно самого себя в регулярке и в прошлых сезонах – 91,2% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,09. Тем не менее, по второму показателю он вошёл в пятёрку лучших вратарей Кубка Гагарина, а по сумме побед в регулярке и плей-офф стал первым (31). Номинант на приз "Лучший вратарь" по результатам сезона 2021-22 в КХЛ. 30 апреля 2022 года покинул ХК СКА.

В мае 2022 года 34-летний голкипер подписал контракт на три года с «Фрелундой, предварительные договорености по этому контракту были уже в ноябре 2021 года.

Достижения 
 2016 — чемпион Швеции.
 2016 — победитель Лиги чемпионов.
 2019,2020,2021 - обладатель Кубка Континента. 
 2019 — обладатель Кубка Гагарина.
 2018,2020 - серебряный призер Чемпионата России.
 2020, 2021 - чемпион России.

Семья 
Старший брат Мартин (род. 1984) — призёр чемпионатов мира по спортивному ориентированию.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Континентальной Хоккейной Лиги.
 Профиль на сайте ЦСКА.
 Профиль на сайте СКА

Хоккейные вратари
Хоккеисты Швеции
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Обладатели Кубка Гагарина‏
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Мура»
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург